Plaats in Indonesië
 Plesungan (Gondangrejo), een plaats in het onderdistrict Gondangrejo, regentschap Karanganyar van de provincie Midden-Java, Indonesië
 Plesungan (Kapas), een plaats in het onderdistrict Kapas, regentschap Bojonegoro van de provincie Oost-Java, Indonesië